Примера Уругвая по футболу 1980 года — очередной сезон лиги. Турнир проводился по двухкруговой системе в 26 туров. Все клубы из Монтевидео. Клуб, занявший последнее место, выбыл из лиги. Чемпион и вице-чемпион Лигильи 1980 (Пеньяроль и Белья Виста) квалифицировались в Кубок Либертадорес 1981, а также его победитель 1980 года (Насьональ).

Таблица

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF
 Лучшие бомбардиры чемпионатов Уругвая с 1932 года на RSSSF

1980
Футбол в Южной Америке в 1980 году
1980-е годы в Уругвае